Вардени́с () — армянский топоним. Название населённых пункты в Армении:

 Варденис — город в Гегаркуникской области.
 Варденис (село) — село в Арагацотнской области.